Seres humanos
Ou ainda:
Gente (canção)
Gente (TVCOM)
Istoé Gente
Gente (Roma Antiga)

Desambiguação